CPCR peut signifier :

 Collectif des parties civiles pour le Rwanda, une association française ;
 Coopérateurs paroissiaux du Christ Roi, une congrégation cléricale.

